Толос может означать:
 Толос — круглое в плане сооружение.
 Толос (Афины) — пританей на афинской агоре.